La Boîte à malice est un roman de médiéval-fantastique écrit en 1994 par Terry Brooks. Il s'agit du quatrième roman de la série Le Royaume magique de Landover.

Résumé des trois premiers chapitres  
Hiver 1988 : Le gourou Horris Kew et sa mainate parlante Biggar se réfugient dans leur manoir près des lacs Finger dans l'État de New York. Ils sont poursuivis par les membres de leur secte depuis que Biggar a révélé au grand public que la fondation Skat Mandou n'était qu'une supercherie. Encerclé par ses adeptes dans son manoir, Kew se sert de la magie de la boîte à malice pour disparaître. Il se retrouve alors propulsé au royaume de Landover, son ancienne patrie. À peine arrivé, il demande audience auprès du roi Ben Holiday. Il veut lui demander d'accepter officiellement son retour. Il avait été expédié sur Terre plusieurs années auparavant après avoir commis divers méfaits. Le roi l'écoute et lui demande quelques jours de réflexion avant de prononcer sa décision. Le même jour, Salica, la reine de Landover annonce à son royal époux qu'elle attend un enfant et qu'elle doit partir consulter sa mère à propos de cette naissance prochaine. Le soir venu, Horris Kew découvre qu'en se servant de la boîte à malice, il a libéré un esprit maléfique nommé Le Gorse...

Personnages principaux 
 Ben Holiday, avocat et... roi de Landover.
 Horris Kew, gourou et ancien magicien de Landover.
 Strabo, dernier des dragons de Landover.
 Nocturna, sorcière maléfique.
 Abernathy, scribe royal.

Éditions françaises 
 1996 : La Boîte à malice, éditions J'ai lu, traduction de Frédérique Le Boucher (format poche).
 2003 : La Boîte à malice, éditions J'ai lu, traduction de Frédérique Le Boucher (format poche).
 2008 : La Boîte à malice, éditions Bragelonne, traduction de Frédérique Le Boucher (format livre).
 2003 : La Boîte à malice, éditions J'ai lu, traduction de Frédérique Le Boucher (format poche) - Nouvelle couverture.

Notes et références 

Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 1994